Llorenç García-Barbón (Barcelona, 1915 - 1999) fou un arquitecte català. Va estudiar l'escola La Salle de Gràcia. Es va titular en arquitectura l'any 1944.

Nomenat arquitecte municipal el 1956, càrrec que va ocupar fins a l'any 1972. Va col·laborar l'any 1954 amb Francesc Mitjans a la construcció del Camp Nou del Futbol Club Barcelona; autor juntament amb Josep Soteras l'any 1965 de l'edifici Winterthur de la plaça Francesc Macià i una de les seves obres més conegudes l'edifici d'El Corte Inglés de la plaça Catalunya de Barcelona.

L'any 1958 es va convocar el concurs per als projectes d'edificis complementaris de l'ajuntament de Barcelona, que va guanyar juntament amb Enric Giralt i Ortet, projectant junts l'edifici Novíssim de la Casa de la Ciutat inaugurat el 1970. Va col·laborar en la construcció de l'escola La Salle de Gràcia al carrer número 14 de la Plaça del Nord l'any 1967.

Projectes i obres 
 Palau Deportiu Municipal (amb Josep Soteras), Barcelona, 1953-55.
 Estadi Camp Nou (amb Francesc Mitjans i Josep Soteras), Barcelona, 1954-57.
 Habitatges al carrer de Modolell 14-16, Barcelona, 1955.
 Habitatges tipus "E" i "F" al polígon de Montbau, Barcelona, 195?.
 Habitatges tipus "3-A" i "5-A" al polígon Sud-oest del Besòs (amb Enric Giralt), Barcelona, 1959.
 Palau Deportiu Municipal (amb Josep Soteras), Madrid, 1959.
 Edifici El Corte Inglés/ Plaça Catalunya, Barcelona, 1959-60.
 "Edifici Novíssim", Ajuntament de Barcelona (amb Enric Giralt) plaça Sant-Miquel 14, Barcelona, 1963
 Edifici Winterthur a la Plaça Francesc Macià- Casa de les Celles (amb J. Soteras), Barcelona, 1965.
 Edifici El Corte Inglés/Diagonal, Barcelona, 1973-74.

Referències

Enllaços externs 
 Arquitectura Barcelona

Arquitectes barcelonins contemporanis
Arquitectes municipals
Naixements del 1915